

Sigle 
 Terapia Multisistemica in Acqua – terapia che utilizza l'attività in acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio
 Terminal Control Area – regione terminale di controllo del traffico aereo
 Thermomechanical analysis – analisi termomeccanica
 TIM Music Awards

Codici 
 TMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tifton, Georgia (Stati Uniti)
 tma – codice ISO 639-3 della lingua tama (Ciad)